Landtagswahlkreis 112 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund IV – Lünen (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Unna-Nord (1947 bis 1962)